Натуральне число 1521
 1521 рік до нашої ери
 1521 рік нашої ери